Siège de Hachigata (1568)
 Siège de Hachigata (1590)